Die Saison 2016/17 der Regionalliga West war die neunte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Das Eröffnungsspiel fand am Freitag, den 29. Juli, statt. Die Regionalliga West startete in ihre fünfte Saison nach der Spielklassen-Reform. Meister wurde der FC Viktoria Köln. Die Abstiegsplätze belegten Rot Weiss Ahlen, FC Schalke 04 II, TSG Sprockhövel und Sportfreunde Siegen.
Torschützenkönig der Liga wurde Mike Wunderlich vom Meister FC Viktoria Köln mit 29 Toren.

Saisonverlauf

Vorsaison 
Erstmals gelang der TSG Sprockhövel der Sprung in Regionalliga. Die drei anderen Aufsteiger verfügen bereits über Erfahrung in dieser Spielklasse. Den Sportfreunden Siegen gelang nach nur einem Spieljahr in der Oberliga der direkte Wiederaufstieg. Der Bonner SC und der Wuppertaler SV treten erstmals seit der Saison 2009/10 bzw. 2012/13 wieder in der Regionalliga an, die beide Klubs aufgrund einer Insolvenz verlassen mussten.

Vor Saisonstart erklärten viele Trainer Viktoria Köln, Rot-Weiss Essen und die Dortmunder U23, seltener auch Oberhausen, zu den Favoriten auf die Meisterschaft.

Hinrunde 
Das Eröffnungsspiel fand am 29. Juli 2016 zwischen dem Aufsteiger Wuppertaler SV und Viktoria Köln im Stadion am Zoo vor rund 5700 Zuschauern statt. Herbstmeister wurde Viktoria Köln.

Rückrunde 
Die Winterpause begann für die meisten Mannschaften nach dem 20. Spieltag am 12. Dezember. Am 16. und 17. Dezember waren noch zwei Nachholspiele terminiert. Wie in der Vorsaison überwinterte erneut Borussia Mönchengladbach II an der Tabellenspitze.

Am 19. März 2017 kündigten die Sportfreunde Siegen ihren Rückzug aus der Regionalliga an. Die Sportfreunde standen somit unabhängig von der sportlichen Platzierung als erster Absteiger in die Oberliga Westfalen fest. Am 21. März 2017 stellte die Alemannia Aachen GmbH, die u. a. den Geschäftsbetrieb der 1. Mannschaft der Aachener sicherstellen soll, einen Insolvenzantrag. Gemäß der Spielordnunges des WDFV und des DFB wurde Aachen mit einem Abzug von 9 Punkten sanktioniert.
Der letzte Spieltag der Regionalliga-West-Saison 2016/17 fand am 20. Mai 2017 statt. Der offensivstarke Meister Viktoria Köln stellte einen neuen Torrekord für die viertklassige Regionalliga West auf. Viktorias Mike Wunderlich war mit 29 Treffern erfolgreichster Torschütze der Liga. Viktoria Köln hatte sich bereits am 31. Spieltag vorzeitig die Meisterschaft gesichert und qualifizierte sich damit für die beiden Aufstiegsspiele. Die Qualifikation für das Entscheidungsspiel um den Einzug in die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals konnte sich die SG Wattenscheid 09 am 33. Spieltag sichern. Neben dem Tabellenletzten Siegen stieg auch die TSG Sprockhövel nach nur einer Saison in der Regionalliga wieder ab. Weitere Absteiger waren Rot Weiss Ahlen und FC Schalke 04 II.

Nach dem letzten Spieltag 
In den beiden Aufstiegsspielen, die am 28. Mai und 1. Juni ausgetragen wurden, verpasste Viktoria Köln gegen den Nordostmeister FC Carl Zeiss Jena aufgrund der Auswärtstorregel den Aufstieg. Im Entscheidungsspiel um den Einzug in die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals unterlag die SG Wattenscheid gegen den Oberligameister TuS Erndtebrück. 

Rund vier Wochen nach dem letzten Spieltag haben die Sportfreunde Siegen einen Insolvenzantrag gestellt. Den Siegenern werden jedoch anders als den Aachenern gemäß Spielordnung des DFB nicht (nachträglich) 9 Punkten abgezogen.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 

Der Rückzug der Sportfreunde Siegen ist ab dem 26. Spieltag berücksichtigt, der Punktabzug für die Alemannia Aachen ab dem 27. Spieltag.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen, soweit vorhanden, alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

DFB-Pokal-Qualifikationsspiel 
Für das Qualifikationsspiel qualifizierten sich die zwei jeweils bestplatzierten und am DFB-Pokal teilnahmeberechtigten und nicht bereits über den Westfalenpokal qualifizierten westfälischen Vereine der Regionalliga West (SG Wattenscheid 09) und der Oberliga Westfalen (TuS Erndtebrück).

|}

Stadien

Weblinks 
 Regionalliga West 28 Klubs bewerben sich für die Liga
 Rahmenterminplan für die Regionalliga West 2016/2017, veröffentlicht bei wflv.de

Einzelnachweise 

Regionalliga 2016
2016